Руслан Маратович Иманкулов (; 6 февраля 1972, ) — казахстанский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Вся профессиональная карьера Иманкулова прошла в карагандинском «Шахтёре». Он присоединился к этому клубу в 1990 году, дебютный матч сыграл 23 августа 1990 года, выйдя на замену на 76-й минуте матча второй лиги СССР против ферганского «Нефтяника». Проведя 15 сезонов в составе «Шахтёра», он закончил свою карьеру в 2005 году, так и не выиграв ни одного турнира со своей командой.

На данный момент является одним из рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей и забитых голов за него, уступая только Николаю Игамбердиеву и Андрею Финонченко.

Сборная 
В 1995 году Иманкулов впервые был вызван в состав национальной сборной Казахстана на матч против сборной Кувейта.

Он забил свой единственный гол за сборную в игре против сборной Ливана, в которой казахстанцы уступили со счётом 2-1.

Примечания

Ссылки 
 
 Руслан Иманкулов открыл собственную футбольную школу 
 Иманкулов устроил на карагандинском поле бои без правил 
 Руслан Иманкулов: «У сборной Казахстана отличные перспективы» 
 Иманкулов Руслан Маратович (06.02.1972). fc-shahter-karaganda.de 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда